Velden se poate referi la:
 Velden am Wörther See, oraș din Carintia, Austria
 Velden, Limburg, localitate din Venlo, Olanda
 Velden (Pegnitz), oraș din districtul Nürnberger Land, Bavaria
 Velden (Vils), oraș din districtul Landshut, Bavaria